Дивино Нињо има више значења:

 Дивино Нињо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дивино Нињо (Кункунул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику